Francisco Fábregas puede referirse a:

Francisco Fábregas Bosch, jugador de hockey español.
Francisco Fábregas Mas, médico español.
Francisco Fábregas Monegal, jugador de hockey español.
Francisco Fábregas Pujadas, pintor español.

Véase también 
Francesc Fàbregas